Ни́колсон () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Николсон, Бен (1894—1982) — английский художник и скульптор-абстракционист.
 Николсон, Билл (1919—2004) — английский футболист и тренер.
 Николсон, Гарольд (род. 1950) — сотрудник ЦРУ, российский агент.
 Николсон, Генри Аллейн (1844—1899) — британский палеонтолог и зоолог.
 Николсон, Даниэль (род. 1967) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Николсон, Джейми (1971—1994) — австралийский боксёр.
 Николсон, Джек (имя при рождении Джон Николсон; род. 1937) — американский актёр, трёхкратный лауреат премии «Оскар».
 Николсон, Джим (род. 1938) — американский политик.
 Николсон, Джимми (род. 1943) — североирландский футболист.
 
 Николсон, Джулианна (род. 1971) — американская актриса, снимающаяся в телесериалах.
 Николсон, Крис (род. 1967) — новозеландский конькобежец, шорт-трекист и велогонщик.
 Николсон, Лоррейн (род. 1990) — американская актриса, дочь Джека Николсона.
 Николсон, Лорен (род. 1993) — австралийская баскетболистка.
 Николсон, Лотиан (1827—1893) — генерал Британской армии, губернатор Гибралтара.
 Николсон, Натали (урождённая Натали Сименсон; род. 1976) — американская кёрлингистка.
 Николсон, Ник (род. 1947) — американский актёр.
 Николсон, Роб (род. 1969) — американский бас-гитарист, известен своим участием в коллективах Роба Зомби и Оззи Осборна.
 Николсон, Роб (род. 1952) — государственный и политический деятель Канады.
 Николсон, Сет Барнз (1891—1963) — американский астроном.
 Николсон, Сэм (род. 1995) — шотландский футболист.
 Николсон, Уильям (1872—1949) — английский художник, график и детский писатель.
 Николсон, Шамар (род. 1997) — ямайский футболист.
 Николсон, Эмма (род. 1941) — английский политик, баронесса.
 Николсон, Эндрю (род. 1989) — канадский профессиональный баскетболист.
 Николсон, Энн-Мари (род. 1991) — британская певица, трёхкратная чемпионка мира по каратэ Шотокан.

Другое 
 Николсон — кратер на видимой стороне Луны.

См. также